Саша Клементс (, род. 13 марта 1990, Торонто, Онтарио, Канада) — канадская телевизионная актриса, наиболее известная по роли Эммы в телесериале «Жизнь с парнями».

Личная жизнь 
С июль 2016 года Клементс состоит в фактическом браке с актером Корбин Блю (род. 1989), с которым она помолвлена с января 2011 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Йоркского университета